Константин Владимирович Бендас (род. 07.10.1974, Новокузнецк, Кемеровская область, СССР) — российский религиозный деятель, писатель.

Член Духовного совета РОСХВЕ, президент Благотворительного фонда «Фонд поддержки христианской культуры, науки и образования».

Биография 
Родился в городе Новокузнецк Кемеровской области, в семье Егоричева Владимира Александровича и Бендас Людмилы Ивановны.

Образование 
В 1994 году окончил Библейский колледж Христиан веры евангельской в городе Абакан, Республики Хакасия.
В 2002 году получил степень Бакалавра практического богословия в Заочном Христианском Институте Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников).
В 2004 и 2008 годах проходил курсы повышения квалификации для священнослужителей на кафедре государственно-конфессиональных отношений Российской Академии Государственной Службы при Президенте Российской Федерации.

В 2006 году присвоена степень Доктора Института Религии и Права.

Религиозная деятельность 
В 1992 году был рукоположен на служение дьякона Церкви Христиан веры евангельской (пятидесятников).

С 1994 по 2001 год нес пасторское служение в церквях Красноярского края и Республики Хакасия.

С 2002 по 2005 год назначен и исполнял обязанности исполнительного директора Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) РОСХВЕ(п.), г. Москва.

В 2005 году назначен на должность Управляющего делами Председателя РОСХВЕ(п.).

В 2008 году Собором РОСХВЕ(п.) избран на должность первого заместителя Председателя — Управляющего делами РОСХВЕ(п.) с правом действовать от имени и представлять РОСХВЕ(п.) без доверенности во всех государственных, общественных и международных институтах.

В 2009 году рукоположен в духовный сан епископа. Рукоположение совершили епископ Сергей Ряховский, епископ Павел Савельев, епископ Диметр Благоев.
В этом же году без оставления должности первого заместителя Председателя — Управляющего делами РОСХВЕ(п.) назначен главой Удмуртской епархии христиан веры евангельской (пятидесятников) — крупнейшей на тот момент Епархии в составе Союза.

С 2011 по 2019 год первый заместитель Начальствующего епископа — Управляющий делами РОСХВЕ(п.).

С 2014 года возлагаются так же обязанности председателя Координационного Совета реабилитационных служений РОСХВЕ(п.). Совет курирует работу более 350 благотворительных центров социальной реабилитации наркозависимых и алкоголиков) в России.

С 2014 года член Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы РАРС.

С 2015 года член попечительского совета духовной образовательная организация дополнительного профессионального образования христиан веры евангельской (пятидесятников) Евроазиатская богословская семинария г. Москва. https://etsem.org/

С 2015 года президент Благотворительного фонда «Фонд поддержки христианской культуры, науки и образования».

С 2019 года член Духовного Совета Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников).

Автор семинара «Церковь и государство, Церковь и общество, Церковь и СМИ. Библейский взгляд» прочитанного с 2004 по 2020 год 62 раза в 55 субъектах Российской федерации для священнослужителей христианских конфессий.

Общественная деятельность 
С 2004 по 2017 год член Экспертного Совета Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Участвовал в качестве эксперта в работе над десятками законопроектов. В том числе: Федеральный закон от 26.09.1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»; Федеральный закон от 30.11.2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»; Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Федеральный закон от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и др.

С 2006 года эксперт комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации.

С 2009 года президент общественного движения «Будущее без гомосексуализма».

С 2010 года президент межрегионального общественного движения «Союз телезрителей».

С 2011 года член Попечительского Совета Альянса инициатив «Россия без сирот».

С 2011 года член Координационного совета по защите избирательных прав граждан, Российского фонда свободных выборов (РФСВ).

С 2011 года по 2015 год член Общественно-консультативного Совета при Управлении Федеральной Миграционной службы России по г. Москве.

С 2011 года — член Национального Наркологического Общества (ННО).

С 2012 года член Консультативного Совета по правовым вопросам этноконфессиональных отношений при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

С 2017 года член Экспертного Совета Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Писательская деятельность 
В конце октября 2018 года на Малом Соборе РОСХВЕ под названием «Миссия Бога, миссия Церкви, миссия христианина» епископ Бендас представил свою книгу «Об истинном монашестве».

Семья 
Жена. Два сына, дочь.

Награды 
 2012 год. Почетный серебряный орден «Общественное признание» за большой личный вклад в возрождение и развитие отечественных духовных и нравственных традиций, укрепление межрелигиозного и межнационального согласия в России, активную гражданскую позицию.
 2014 год. Благодарность Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) Российской Федерации за активное содействие и существенную помощь в обеспечении международного сотрудничества в области избирательных систем.
 2017 год. Грамота Президента Российской федерации и почетная медали «За вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи».
 2020 год. Почетная грамота Общественной палаты Российской федерации «За активную общественно-просветительскую деятельность, способствующую развитию гражданского общества в России».

Примечания 

Религиозные деятели России
Общественные деятели России